Honey Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Honey Creek Township (Adams County, Illinois)
 Honey Creek Township (Crawford County, Illinois)
 Honey Creek Township (Howard County, Indiana)
 Honey Creek Township (Vigo County, Indiana)
 Honey Creek Township (White County, Indiana)
 Honey Creek Township (Delaware County, Iowa)
 Honey Creek Township (Iowa County, Iowa)
 Honey Creek Township (Missouri)